

Geografia

Francia 
 Pont-la-Ville – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)

Svizzera 
 Pont-la-Ville – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)